ATM může mít několik významů:

 Asynchronous Transfer Mode – standard pro vysokorychlostní síťovou architekturu
 Air Traffic Management – soubor palubních a pozemních funkcí vyžadovaných pro zajištění bezpečného a hospodárného pohybu letadel během všech fází provozních činností, součást řízení letového provozu
 automated teller machine – mezinárodní (původně anglické) označení pro bankomat
 ATM Turbo – jedna z ruských verzí počítače Sinclair ZX Spectrum
 ATM (časopis)
 ATM (film) – vlastně přinejmenším dva různé filmy toho názvu, různě ve světě
 at the money – zkratka pro anglický finančnický výraz z oblasti opcí
 atm – zkratka pro fyzikální atmosféru, starší jednotku tlaku
 Actun Tunichil Muknal – jeskyně v Belize, s archeologickými nálezy